Pernes (Portugal), een plaats in de Portugese gemeente Santarém
Pernes (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Pernes-les-Fontaines, een gemeente in het Franse departement Vaucluse
Pernes-lès-Boulogne, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais